Kräher steht für verschiedene Haushuhnrassen:
 Bergischer Kräher
 Denizli-Kräher

Siehe auch
 Kreher